Prugovo je lahko:
 Prugovo, Klis (Hrvaška)
 Prugovo, Požarevac (Srbija)